Еб Макдональд (; 18 лютого 1936, Вінніпег — 4 вересня 2018) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1954 року в Хокейній асоціації Онтаріо (ОХА).

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс», «Бостон Брюїнс», «Піттсбург Пінгвінс», «Сент-Луїс Блюз» та «Вінніпег Джетс».

Перший капітан у двох клубах «Піттсбург Пінгвінс» та «Вінніпег Джетс».

Загалом провів 846 матчів у НХЛ, включаючи 84 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1959.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1958, 1959, 1960, 1961, 1969, 1970.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА